Colombey-les-Deux-Églises este o comună din Franța, situată în departamentul Haute-Marne, în regiunea Champagne-Ardenne. Denumirea locuitorilori în limba franceză este les colombéens și les colombéenes. Comuna este cunoscută pentru legăturile pe care le are cu generalul Charles de Gaulle.

Demografie

Localități înfrățite

Vezi și

Note

Legături externe 

Comune din Haute-Marne